IN je lahko kratica oz. oznaka za:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Indijo.
 indijska vojna mornarica (angleško Indian Navy)
 indij, kemični element
vrata IN, tudi vrata AND, digitalna logična vrata

Beseda in:
 v matematični logiki "in" oziroma "in hkrati" pomeni logično konjunkcijo

Glej tudi 

Kratice